Příjmení Rojko nese více různých osobností:

 Ján Rojko – rozcestník
 Milan Rojko (1934–2014) – československý basketbalista
 Stefan Rojko (1910–2000) – SS-Oberscharführer v Malé pevnosti Terezín
 Uroš Rojko (* 1954) – slovinský hudební skladatel a klarinetista